Чемпионат Белоруссии по баскетболу 2013/2014 — 22-й чемпионат Республики Беларусь по баскетболу в Высшей лиге.

Участники

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат начался 18 октября 2013 и закончился 4 марта 2014 года.

2-й этап 
По итогам Регулярного чемпионата команды распределяются по подгруппам «А» (1-3 места и БК «Цмоки-Минск») и «Б» (4-8 места) проводят игры по круговой системе в своих подгруппах в соответствии с календарём игр. Игры второго этапа начались 7 марта и закончились 5 апреля.

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
Лучший защитник:
  Дмитрий Кузьмин (Гродно-93)
Лучший нападающий:
  Павел Ульянко (Цмоки)
Лучший центровой:
  Кейт Бенсон (Цмоки)
Лучший молодой игрок:
  Евгений Белянков (Цмоки-2)
Лучший тренер:
  Георгий Кондрусевич (Цмоки-2)

Первая символическая пятерка

Вторая символическая пятерка

Итоговое положение команд

Матч звёзд

Конкурсы

Примечания

Ссылки 
 Белорусская Баскетбольная Федерация

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Белоруссии по баскетболу